Augustibuller 2007 var det tolfte året för Augustibuller. 2007 års festival planerades att bli den första som skulle pågå i tre dagar, från den 2 till och med 4 augusti. Biljettpriset höjdes till 600 kronor och släpptes för försäljning den 13 december 2006 klockan 21.00. Detta var första året då festivalen hade en åldersgräns för besökarna. Man var tvungen att vara över 15 år, eller ha målsman med sig.

Efter 2006
Efter Augustibuller 2006 kände sig arrangörerna omotiverade att fortsätta och det skrevs på hemsidan att det kanske inte skulle bli något mer Augustibuller. Efter en utvärdering av 2006 års festival fick de dock motiveringen tillbaka, bland annat tack vare nya idéer. Vilka dessa är väntade de med att tala om.

Bokade artister

{|
|---
|
 Act of Contempt 
 All That Remains 
 Anti Nowhere League 
 (A)uktion 
 Brutal Polka 
 Burst 
 Charta 77 
 Damien
 Derrick Morgan 
 Discharge  
 Dorlene Love 
 Dr Ring Ding 
 Eskalator 
 Franky Lee 
 Gulzot 
 Herbrightskies 
 Imperial Leather 
 Kvoteringen 
 Last Days of April 
|
 Los Fastidios  
 Madball  
 Maramon 
 M.I.D. 
 Municipal Waste  
 NEMAS 
 Neverstore 
 New York Ska and Jazz Ensemble 
 Nine 
 No Trigger 
 Radio Brigade 
 Rawhypnols
 Rotten Sound 
 Samiam 
 Set Your Goals 
 Sista sekunden 
 Sonic Syndicate 
 Svenska Akademin 
 The Aerial 
|
 The Briggs 
 The Casualties 
 The Colombos 
 The Dwarves 
 The High Hats 
 The Liptones  
 The Pricks 
 The Psyke Projekt 
 The Submissions 
 The Vibrators 
 Them Jacks
 Tic Tox 
 Tinner 
 Total Egon 
 Toy Dolls 
 Turbo AC's 
 USCB Allstars 
 Varnagel 
 Wolfbrigade 
|}

Inställt
Inom parentes visas källa för att bandet skulle spela på festivalen.
 The Toasters  ()
 Poison Idea  ( )

Spelschema

Källor

Se även

2007
Musikåret 2007